Касл (, буквально За́мок) — фамилия и топоним. Может означать:

Топонимы 
 Касл — горное озеро в северной Калифорнии, США.
  — город в штате Оклахома, США.

Фамилия 
 Касл, Барбара (1910—2002) — британская политическая деятельница, член Лейбористской партии Великобритании.
 Касл, Даррелл Лейн (род. 1948) — американский юрист и политик.
 Касл, Джон (род. 1940) — английский актёр.
 Касл, Кит-Ли (род. 1968) — английский актёр.
  — американский геймдизайнер, один из основателей компании Westwood Studios.
 Касл, Майкл Ньюболд (род. 1939) — американский политический деятель.
 Касл, Марселлус (1849—1917) — британский филателист, президент Королевского филателистического общества Лондона (1913—1917).
 Касл, Мэгги (род. 1983) — канадская актриса кино и телевидения.
 Касл, Уильям (1914—1977) — американский режиссёр.
 Касл, Уильям Эрнест (1867—1962) — американский зоолог, член Национальной АН США.
 Касл-Хьюз, Кейша (род. 1990) — актриса из Окленда (Новая Зеландия), номинантка на премию Оскар.

Вымышленные носители 
 Касл, Ричард — главный герой телесериала «Касл».
 Касл, Фрэнк (Фрэнсис Кастильоне) — Каратель, антигерой во вселенной Marvel Comics.

Прочее 
 «Касл» — американский телесериал, выходивший на телеканале ABC с 2009 по 2016 год.

См. также